Макси́мівка (до 1944 року — Атай-Темір, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на району.